Kurhaus (alemán de "balneario" o "spa") puede hacer referencia a:

 Kurhaus de Ahrenshoop en Alemania,
 Kurhaus de Baden-Baden en Alemania,
 Kurhaus de Binz en Alemania,
 Kurhaus de Wiesbaden en Alemania,
 Kurhaus de Heiligendamm en Alemania,
 Kurhaus de Meran en Italia,
 Kurhaus de Scheveningen en los Países Bajos,
 Kurhaus de Warnemünde en Alemania.